Aspire (v. lat. aspirare „wehen“, „hauchen“) steht für:
 Acer Aspire, ein Produkt der Acer Inc.
 Cisco Aspire, eine auf einem Spiel basierende Netzwerk-Simulations-Software der Firma Cisco Systems, Inc., die zur Vorbereitung auf den CCNA verwendet werden kann
 Ford Aspire, ein Automobil des Automobilkonzerns Ford Motor Company
 USS Aspire, ein Schiff der US-Marine
 Aspire Tower, einen Wolkenkratzer in Doha

ASPIRE steht für:
 The Asia Pacific Initiative on Reproduction, eine asiatisch-pazfische Initiative für Fruchtbarkeit und Künstliche Befruchtung

Abkürzung